Municipio de Amanda puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Amanda (condado de Allen, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Allen.
 Municipio de Amanda (condado de Fairfield, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Fairfield.
 Municipio de Amanda (condado de Hancock, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Hancock.